Virmond ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Virmond (1844–1906), preußischer Schriftsteller, Lokalhistoriker und Postverwalter
 Wolfgang Virmond (* 1940), deutscher Philologe 

Virmond ist der Name folgender Orte:
  Virmond (Paraná), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraná  

Siehe auch:
 Viermund